Troubadour (dall'occitanico trobador), termine francese per "trovatore"
 Troubadour – locale di musica dal vivo e nightclub di Los Angeles
 Troubadour – locale di Londra dove suonarono i primi esponenti del folk revival britannico
 Troubadour – album del cantautore J.J. Cale
 Troubadour – album del cantautore scozzese Donovan
 Troubadour – album del rapper canadese K'naan
 Troubadour – album del cantante statunitense George Strait

Cinema 
Troubadour – cortometraggio del 1897 prodotto dalla American Mutoscope Company
Troubadour – cortometraggio del 1915 diretto da Murdock MacQuarrie
Troubadour – film del 2011 diretto da Curtis Graham